The Outsiders – brytyjski zespół muzyczny, zob. też The Sound
 The Outsiders (Outsiderzy) – amerykański film fabularny z 1983 roku
 The Outsiders – album muzyczny Erica Churcha wydany w 2014 roku